La coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball masculin 1998-1999 est la  de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Participants

Tour qualificatif

Premier tour

Deuxième tour

Tour principal

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B

|valign="top" |

|}
|}

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international en Turquie
Sport en Turquie en 1999
Volley-ball en 1998
Volley-ball en 1999
Volley-ball M2